Тія́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 55 км на північний захід від Ліможа.

Історія 

1 січня 2019 року Тія, Бюсьєр-Пуатвін, Дарнак i Сен-Барбан було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Уар-е-Гартамп.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 164,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тія на сайті французького Національного інституту географії
 Тія на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тія на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Тія на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня В'єнна